Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji WTA Brasil Tennis Cup 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Na premiérovém ročníku florianópoliské události byla nejvýše nasazenou hráčkou Američanka Venus Williamsová, která v semifinále podlehla ruské tenistce Olze Pučkovové.

Vítězkou se stala nenasazená Rumunka Monica Niculescuová, která ve finále zdolala Olgu Pučkovovou po třísetovém průběhu 6–2, 4–6 a 6–4. Sedmdesátá pátá hráčka světového žebříčku Niculescuová tak ve 25 letech vyhrála svůj první turnaj na okruhu WTA ve dvouhře, když už předtím získala dva triumfy ze čtyřhry.

Nasazení hráček 
  Venus Williamsová (semifinále)
  Jaroslava Švedovová (1. kolo)
  Kirsten Flipkensová (1. kolo)
  Chanelle Scheepersová (2. kolo)
  Magdaléna Rybáriková (čtvrtfinále)
  Anabel Medinaová Garriguesová (1. kolo)
  Kristina Mladenovicová (semifinále)
  Annika Becková (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 

| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=7
}}

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=6
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=67
| RD1-score01-3=1
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Niculescu
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=79
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Š Pe'er
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= T Mrdeža
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= V Savinych
| RD1-score05-1=65
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= T Babos
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=63
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= A Pérez
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=0
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= C Scheepers
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= K Mladenovic
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Keothavong
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= T Malek
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= T Pereira
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= C-Y Hsu
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= B Haddad Maia
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= M Czink
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= J Švedova
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=2

| RD2-seed01=
| RD2-team01= M Niculescu
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= T Mrdeža
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= T Babos
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= C Scheepers
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= K Mladenovic
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= T Malek
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=63
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= M Czink
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=77

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= M Niculescu
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= T Babos
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=7
| RD3-team03=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Brasil Tennis Cup
Tenis v Brazílii v roce 2013
WTA Tour 2013